Das Damendoppel der US Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Jana Novotná gegen Gigi Fernández und Natallja Swerawa, das Davenport und Novotná in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1997